Konge i Danmark: Valdemar 4. Atterdag 1340-1375

Se også 1363 (tal)

Begivenheder 
 9. april - Håkon 6. af Norge gifter sig med den 10-årige danske Margrete, datter af Valdemar Atterdag.
 Bosnierne, serberne og ungarerne bliver besejret af osmannerne.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
63
Artikler om enkelte år